Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo (1769 – 1822), général de l'armée espagnole et vice-roi par intérim de Nouvelle-Espagne.
 Lubna Azabal (1973-), actrice belge.
Patronyme hispanique